árvaház, nevelőintézet szülők nélkül maradt gyermekek számára
 Árvaház (El orfanato) (2007) spanyol–mexikói film J.A. Bayona rendezésében